Guido IV da Correggio – politico e condottiero italiano, signore di Correggio
 Guido IV di Spoleto – duca di Spoleto e di Camerino e principe di Benevento